Alfredo Bovio Di Giovanni – pittore italiano (1907-1995)
Carlo Bovio – gesuita, poeta e scrittore italiano (1614-1705)
Cesare Bovio – compositore e paroliere italiano (1928–)
Giovanni Bovio – filosofo e politico italiano (1837-1903)
Giovanni Carlo Bovio – arcivescovo cattolico italiano (1522-1570)
Elmo Bovio – ex calciatore argentino (1925–)
Jole Bovio Marconi – archeologa italiana ( – 1986)
Libero Bovio – poeta, scrittore, drammaturgo, giornalista italiano (1883-1942)
Marcela Bovio – cantante e violinista messicana (1979–)
Piazza Bovio – piazza di Piombino
Piazza Giovanni Bovio – piazza di Napoli
Ricardo Bóvio – calciatore brasiliano (1982–)